

Carriera 
Ha vestito anche le maglie dell' e del .

L'8 febbraio 2015 ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club 
 
Torino: 2000-01
 
Santos Laguna: 2004
Tigres UANL: 2005, 2006

CFR Cluj: 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012

CFR Cluj: 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010

CFR Cluj: 2009, 2010

Note

Collegamenti esterni